Il singolare del German Open Tennis Championship 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Nikolaj Davydenko era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Andrej Golubev.

Andrej Golubev ha battuto in finale Jürgen Melzer 6-3, 7-5.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Nikolaj Davydenko (terzo turno)
  David Ferrer (Non partecipa)
  Jürgen Melzer (finale)
  Gaël Monfils (Non partecipa a causa di un infortunio alla caviglia destra)
  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)
  Thomaz Bellucci (quarti di finale)
  Albert Montañés (secondo turno)

<li> Gilles Simon (secondo turno)
<li> Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
<li> Tommy Robredo (secondo turno)
<li> Victor Hănescu (secondo turno)
<li> Philipp Petzschner (secondo turno)
<li> Guillermo García López (Non partecipa)
<li> Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)
<li> Michael Berrer (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

German Open Tennis Championship 2010
ATP World Tour 2010